Pfreundschuh ist der Name folgender Personen:

 Michael Pfreundschuh (1949–2018), deutscher Mediziner
 Nadine Pfreundschuh (* 1975), deutsche Eishockeytorhüterin